Fab (diskografska etiketa)
Brazilsko ratno zrakoplovstvo (port. Força Aérea Brasileira)
Bolivijsko ratno zrakoplovstvo (špa. Fuerza Aérea Boliviana)
Beninske oružane snage (fra. Forces armées béninoises)
Oružane snage Brazila (port. Forças Armadas Brasileiras)
ISO 639-3 oznaka za jezik fa d’ambu
Film Advisory Board
FAB, vrsta sovjetskih zrakoplovnih bomba
Alkopop (eng. flavored alcoholic beverage)